Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 14. und 15. August 2014 im Letzigrund-Stadion der Stadt Zürich ausgetragen.

Europameisterin wurde die französische Titelverteidigerin Antoinette Nana Djimou Ida. Sie gewann vor der Niederländerin Nadine Broersen. Bronze ging an die Belgierin Nafissatou Thiam.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit ihrer Siegpunktzahl von 6551 Punkten blieb die französische Europameisterin Antoinette Nana Djimou Ida 272 Punkte unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihr 481, zum Weltrekord 740 Punkte.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

14./15. August 2014

Weblinks 
 Major Championships, european-athletics.org, abgerufen am 16. März 2023
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 16. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 16. März 2023
 Women Heptathlon Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 16. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Women Heptathlon, S. 705, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 16. März 2023
 European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 16. März 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 16. März 2023

Videolink 
 Heptathlon Women High Jump ENTIRE EVENT both pools European Champs Zurich 2014, youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

SiebenkampfFrauen